Dario Venitucci – calciatore italiano
 Michele Venitucci – attore italiano